Андре́й Влади́мирович Буда́ев (род. 14 марта 1960) — российский дипломат, специалист-международник, кандидат политических наук, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Уругвае.

Биография 
Андрей Владимирович Будаев родился в г. Москва в 1960 году. В 1982 году окончил с отличием Факультет Международных отношений МГИМО МИД СССР. Владеет испанским, португальским и английским языками. Имеет ученую степень кандидата политических наук. В октябре 2014 года защитил в Дипломатической академии МИД России кандидатскую диссертацию по теме «Роль „мягкой силы“ во внешней политике России (на примере российско-бразильских отношений)».

С 1982 года на дипломатической службе. Находился в служебных командировках в посольствах России в Эквадоре (1983—1986, в должностях дежурного референта, старшего референта-секретаря), Колумбии (1990—1994, в должностях 3-го, 2-го и 1-го секретаря).

1996—2001 годы — советник посольства России в Чили.

2004—2008 годы — советник-посланник Посольства России в Колумбии.

Дважды — в 2003—2004 и 2009—2010 годах — работал начальником отдела Кубы и карибских стран ЛАД МИД России.

С июня 2010 года по декабрь 2015 года  работал Генеральным консулом Российской Федерации в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия.

С 9 февраля 2016 по 5 октября 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Эль-Сальвадор и в Республике Гондурас.

С 5 октября 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Уругвае и наблюдатель при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (6 марта 2007).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (4 июня 2014).
 Чрезвычайный и полномочный посол (28 декабря 2021).

Награды 
 Орден Дружбы (4 ноября 2022) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Юбилейная медаль «Министерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет»
 Нагрудный знак «За отличие» МИД России
 Юбилейный нагрудный знак «200 лет Консульской службы МИД РФ»
 Юбилейная медаль «90 лет Службы Дипломатическо-курьерской связи МИД РФ»
 Юбилейный знак «90 лет Департаменту безопасности МИД РФ»
 Медаль МВД России «За укрепление международного полицейского сотрудничества»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России)
 Памятный знак Правительства Москвы в ознаменование 175-летия Международной службы Москвы
 Никарагуанский орден «Хосе де Марколета» в степени «Большой крест»  и некоторые другие. 
 Неоднократно отмечался письменными благодарностями руководителей федеральных исполнительных и законодательных органов власти и Субъектов Федерации РФ за содействие в подготовке и проведении в Рио-де-Жанейро официальных визитов и рабочих поездок российских делегаций различного уровня (в том числе от имени 1-го заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместителя Председателя Конституционного суда РФ, заместителей министра: Минобрнауки, Минспорта, Минтранса, Минфина и Федерального казначейства России, ФТС, ФАС, Ростата, Росметрологии, Роснано, Олимпийского комитета России, президента Татарстана, заммэра Москвы, зампредседателя Правительства Санкт-Петербурга, а также руководителей ряда российских компаний: ОАО «НК „Роснефть“», «Трансаэро»).
 Почётный гражданин города Рио-де-Жанейро.

Научная степень 
Имеет научную степень кандидата политических наук (специальность 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития). В октябре 2014 года защитил в Дипломатической академии МИД России

Авторские труды 
Является автором нескольких книг и монографий, посвященных Бразилии, Никарагуа и отношениям России с этими странами, а также отдельным аспектам внешней политики России («Русские в Рио-де-Жанейро: воспоминания о будущем», Бразилия, Рио-де-Жанейро, май 2012 г., 112 стр.; «Многоликий Рио», Бразилия, Рио-де-Жанейро, июль 2013 г., 236 стр.; «Россия-Бразилия: твердая поступь "мягкой силы"», Бразилия, Рио-де-Жанейро, январь 2014 г., 164 стр.; «Мягкая сила» Бразилии: истоки, особенности, перспективы , Бразилия, Рио-де-Жанейро, 2015 г.;  «Мягкая сила» во внешней политике современного государства: российские подходы и опыт применения", Бразилия, Рио-де-Жанейро, январь 2015 г., 128 стр.; "Латиноамериканские модели политики "Мягкой силы" , Россия, Москва, 2016 г., 220 стр.;"Мягкая сила" BRICS: новые горизонты и измерения сотрудничества" , Россия, Москва, 2016 г., 192 стр.; "Мягкая сила" Никарагуа: сандинистский проект" , Россия, Москва, 2017 г., 212 стр.; "Никарагуа: такая далёкая и такая близкая" , Россия, Москва, 2019 г., 248 стр.),а также ряда статей и исследований по проблематике «мягкой силы», культурно-гуманитарного сотрудничества, спортивной дипломатии в политике России и латиноамериканских стран.

С 2011 г. по 2014 г. являлся колумнистом электронного издания на португальском языке «Diário da Rússia» («Российская газета»). Подготовил несколько десятков статей и материалов по актуальным вопросам внешней и внутренней политики России и российско-бразильских отношений.

В феврале 2020 г. издал поэтический сборник на русском и испанском языках под названием "Мои никарагуанские рефлексии" ("Mis Reflexiones Nicaragüenses").

Деятельность 
С 1982 г. работает в Министерстве иностранных дел. Находился в служебных командировках в посольствах России в Эквадоре (1983—1986 гг., в должностях дежурного референта, старшего референта-секретаря), Колумбии (1990—1994 гг., в должностях 3-его, 2-го и 1-го секретаря). В 1996—2001 гг. — советник посольства России в Чили (при Министрах иностранных дел России Е. М. Примакове и И. С. Иванове); в 2004—2008 гг. — советник-посланник («второе лицо») посольства России в Колумбии (при Министре иностранных дел России С. В. Лаврове). С июня 2010 года по декабрь 2015 года работал Генеральным консулом Российской Федерации в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. В феврале 2016 года  назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Эль-Сальвадор и в Республике Гондурас.

В Центральном аппарате Министерства иностранных дел занимал различные должности: в Управлении государственного протокола (1986—1990 гг., атташе, 3-ий секретарь), Латиноамериканском департаменте — ЛАД (1995—1996 гг., 1-й секретарь, советник), Департаменте внешнеполитического планирования (2001—2003 гг., старший советник). Дважды в 2003—2004 гг. и 2009—2010 гг. работал начальником отдела Кубы и карибских стран ЛАД МИД России.

Неоднократно принимал участие в российских и международных научных конференциях и семинарах: II Всероссийском научно-образовательном форуме «Политология — XXI век: политические ценности и политические стратегии» (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2013); конференции «Ломоносов 2014», секции «Политические науки» (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014); научно-практической конференции «Бразилия-Россия: мосты культуры» (Рио-де-Жанейро, Федеральный университет, 2010); научном семинаре «Память о Второй мировой войне» (Рио-де-Жанейро, Институт философии и социальных наук, 2011); круглом столе «Историческое значение Нюрнбергского и Токийского процессов» (Рио-де-Жанейро, Институт философии и социальных наук при Федеральном университете Рио-де-Жанейро, 2012); семинаре «Гуманитарные аспекты сотрудничества в БРИКС» в Центре изучения стран БРИКС (Рио-де-Жанейро, BRICS Policy Center, 2014); научно-практической конференции «Внешняя политика России» (Рио-де-Жанейро, Бразильский центр международных отношений — CEBRI совместно с деловым советом Россия-Бразилия, 2014); семинаре «70 лет Победы — задачи недопущения фальсификации истории войны» (Рио-де-Жанейро, Институт истории при Федеральном университете Рио-де-Жанейро, 2015) и другие.

Фотогалерея

Примечания 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Никарагуа
Послы Российской Федерации в Сальвадоре
Послы Российской Федерации в Гондурасе
Послы Российской Федерации в Уругвае